

Cinema 
 Canzoni d'amore (Love Songs) – film del 1999 diretto da Andre Braugher e Louis Gossett Jr.

Musica 
 Canzoni d'amore – album di Umberto Marcato del 1983
 Canzoni d'amore – album di Angelo Branduardi del 1984
 Canzoni d'amore – album dei Ricchi e Poveri del 1987
 Canzoni d'amore – raccolta di Riccardo Fogli del 1991
 Canzoni d'amore – album di Francesco De Gregori del 1992
 Canzoni d'amore – album di Gilda Giuliani del 2000
 Canzoni d'amore – album di Biagio Antonacci del 2010